Bevern – un comune del circondario di Holzminden in Bassa Sassonia
Bevern – un comune del circondario di Pinneberg nello Schleswig-Holstein

Pagine correlate 
 Bever – pagina di diambiguazione